Барселос — власна назва.

Топоніми

Барселос — стара назва Барселуша.